FC Kostelec na Hané je český fotbalový klub z Kostelce na Hané, hrající v sezóně 2022/23 Přebor Olomouckého kraje.

Historické názvy 

 1932 – s.k. Kostelec na Hané (sportovní klub Kostelec na Hané)
 1992 – FC Kostelec na Hané (Football Club Kostelec na Hané)

Soupiska

Umístění v jednotlivých sezonách 

Poznámky:
 Od ročníku 2016/17 včetně se hraje v Olomouckém kraji tímto způsobem: Pokud zápas skončí nerozhodně, kope se penaltový rozstřel. Jeho vítěz bere 2 body, poražený pak jeden bod. Za výhru po 90 minutách jsou 3 body, za prohru po 90 minutách není žádný bod.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby v Olomouckém kraji
Kostelec na Hané
Organizace v okrese Prostějov
Sport v okrese Prostějov
Fotbalové kluby založené v roce 1932